Groto bezeichnet mehrere Orte in Osttimor:
 ein Ort im Suco Foho-Ai-Lico, siehe Groto (Foho-Ai-Lico)
 ein Ort im Suco Leolima, siehe Groto (Aldeia)
 ein Ort im Suco Leolima, siehe Groto (Ort, Leolima)
 ein Ort im Suco Mau-Ubo, siehe Mau-Ubo

Groto ist der Nachname von:
 Luigi Groto (1541–1585), italienischer Dichter

Siehe auch:
 Grotto